«The Serpent's Curse» — другий студійний альбом британського симфо-готик-метал-гурту Pythia. Реліз відбувся 27 лютого 2012.

Список композицій

Учасники запису 
 Емілі Овенден – вокал
 Річард Холланд – клавіші
 Рос Вайт – ритм-гітара
 Марк Даес – ударні
 Тім Нейл – електрогітара

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка гурту Pythia на MySpace 
 Офіційна сторінка гурту Pythia на Facebook 

Альбоми Pythia
Альбоми британських виконавців
Альбоми павер-металу
Альбоми готичного металу
Альбоми симфонічного металу
Альбоми Golden Axe